John Russell  puede referirse a:

 John Russell, que en 1715 casó con la dueña de Chequers, (o Chequers Court), la casa de verano de los contemporáneos primeros ministros del Reino Unido.
 John Russell, VI duque de Bedford (1766–1839), noble británico y botánico.
 Lord John Russell (1792–1878), político británico.
John Russell, vizconde de Amberley (1842–1876), político y escritor británico. Hijo de Lord John Russell y padre de Bertrand Russell.
 John "Honey" Russell (1902–1973), baloncestista y entrenador estadounidense;
 John Russell (1921–1991), actor estadounidense de la serie Lawman de 1958 a 1962.
 John Russell, futbolista del Sligo Rovers Football Club.
 John Russell, guitarrista de After the Fire.
 John Russell, crítico de arte.
 John Russell, embajador del Reino Unido en España.